Dieser Artikel behandelt die Europacupspiele des FC Admira Wacker Mödling sowie seiner beiden Vorgängervereine SK Admira Wien und SC Wacker Wien, die 1971 zu Admira/Wacker fusionierten.

Internationale Auftritte des SK Admira Wien

Internationale Auftritte des SC Wacker Wien

Internationale Auftritte des FC Admira Wacker 

Mödling, FC Admira Wacker
Modling, Admira Wacker